Прасковья Степановна Егорова (, теперь Орловская область, Российская Федерация — , поселок Новое Мелитопольского района Запорожской области) — украинский советский деятель, новатор сельскохозяйственного производства, свинарка колхоза «Знамя коммунизма» Мелитопольского района Запорожской области. Депутат Верховного Совета УССР 5-го созыва. Герой Социалистического Труда (26.02.1958).

Биография 
Родилась в бедной крестьянской семье. Трудовую деятельность начала в 1937 году в колхозах Мелитопольского района Запорожской области.

С 1940-х годов — свинарка племенной свиноводческой фермы колхоза «Знамя коммунизма» поселка Новое Мелитопольского района Запорожской области.

Потом — на пенсии.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (26.02.1958)
 орден Ленина (26.02.1958)
 медаль «За трудовую доблесть» (22.03.1966)
 Большая золотая медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1954)
 медали

Источники 
 Егорова Прасковья Степановна
 газета «Запорожская правда» (Запорожье) — февраль 1959 года.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва